Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

14501–14600. • 14601–14700. • 14701–14800. • 14801–14900. • 14901–15000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája